De album top 100 aller tijden is een Nederlands radio-evenement dat jaarlijks in het voorjaar wordt uitgezonden door NPO Radio 2, NPO 3FM ("Hemelse Honderd"), Kink FM (101 of 300 albums) en Radio Veronica (album top 1000 aller tijden). In sommige jaren werd ook door de VPRO zo'n lijst samengesteld. N.B. In 2021 is tot op vandaag op Radio Veronica nog geen nieuwe album aller tijden lijst samengesteld en/of uitgezonden!

Net zoals bij de (single) top 100 aller tijden wordt de album top 100 aller tijden samengesteld door de luisteraars die via de website van bovengenoemde radiostations een persoonlijke album top 10 digitaal via het internet kunnen insturen. Twee voorwaarden voor de persoonlijke top 10 zijn echter: niet tweemaal of vaker dezelfde artiest, band enz. en geen albums kiezen die nog geen heel jaar oud zijn. Men kan zowel bij de (single) top 100 aller tijden als ook bij de album top 100 aller tijden deze top 100's aller tijden die door de jaren heen zijn samengesteld bij elkaar gaan optellen en dan verkrijgt men een zogeheten 'puntenlijst'. 

In tegenstelling tot de single top 100 aller tijden bestond tot 2006 nog geen album-'puntenlijst' van de album top 100 aller tijden-lijsten tezamen vanaf 1973, het eerste jaar dat Radio Veronica (zeezender) een album (toen nog) top 50 aller tijden uitzond. Deze album allertijden puntenlijst, ook wel totaallijst genoemd, is in 2006 berekend en t/m 2018 bijgewerkt met de bovenste 100 albums van de album top 750 aller tijden lijsten van Radio Veronica. De jaarlijkse Hemelse Honderd op NPO 3FM, jaarlijks uitgezonden op Hemelvaartsdag wordt niet voor deze lijst gebruikt omdat in die lijst jaarlijks nogal wat albums staan die nog niet zo'n tien jaar oud zijn, die albumlijst is i.t.t. de album lijsten van Radio Veronica en die van NPO Radio 2 daarom wat te 'jeugdig' voor de totaallijst, en ditzelfde geldt ook voor de jaarlijkse album top 1000 aller tijden op Kink.

N.B. NPO Radio 2 heeft in 2010 en 2011 geen album top 100 uitgezonden en daarom zijn daarvoor de bovenste 100 van de album top 750 respectievelijk album top 1000 van Radio Veronica, edities 2010 en 2011 voor deze totaallijst gebruikt. In 2013 bleek echter dat er helaas geen vrije keuzes mogelijk waren op de Album Top 100 van NPO Radio 2 (deze Top 100 was hierdoor 'gemanipuleerd' door de KRO) en daarom is nu weer de albumlijst van Radio Veronica hiervoor gebruikt (zie voorgaande alinea). Ook in 2014 t/m 2020 is weer de albumlijst van Radio Veronica hiervoor gebruikt, omdat in geheel 2014 t/m 2021 en ook in geheel 2022 geen Album Top 100 werd uitgezonden op NPO Radio 2, NPO 3FM en/of op NPO Radio 5, wordt daarom net zoals in 2014 t/m 2019 weer de bóvenste honderd albums van de album top (nu) 500 van Radio Veronica (editie 2020) hiervoor gebruikt. In 2021 en ook in 2022 is echter door Radio Veronica geen 'album allertijden lijst' uitgezonden en daarom is als vervanger nu de bóvenste 100 van de 'album top 1000 allertijden' van Kink FM hiervoor gebruikt. Indien in geheel 2023 weer geen 'album allertijden lijst' blijkt te zijn uitgezonden door Radio Veronica, wordt dàn opnieuw de bóvenste 100 (dan editie 2023) van de 'album top 1000 allertijden' van Kink FM hiervoor gebruikt.

Top 10 album-totaallijst 1973 - 2022  
Tussen haakjes de plaatsen 1973 - 2021
1.  (1) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - The Beatles 2611 punten.
2.  (2) The Dark Side of the Moon - Pink Floyd 2593
3.  (3) A Night at the Opera - Queen 2293
4.  (5) The Joshua Tree - U2 2241
5.  (4) Thriller - Michael Jackson 2173
6.  (6) Hotel California - Eagles 2131
7.  (7) Brothers In Arms - Dire Straits 2063
8.  (9) Rumours - Fleetwood Mac 2041
9.  (8) The Wall - Pink Floyd 2030
10.(10) Ten - Pearl Jam 1942

De albums op de plaatsen 4 en 5 en ook de albums op de plaatsen 8 en 9 zijn nu van plaats verwisseld t.o.v. de top 10 van 1973 - 2021.

Externe links 
Op de onderste helft van deze link staat de totaallijst 1973-2022 
Hierop staan alle Nederlandse album allertijden-lijsten voor zover nu bekend

Hitlijst